W Rumunii
 Merișani – gmina w okręgu Ardżesz
 Merișani – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Merișani
 Merișani – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Băbăița
 Merișani – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Dobrotești